Carazinho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carazinho (kommun), Rio Grande do Sul, 
 Carazinho (ort), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar